De UEFA Super Cup 2011 was de 37e editie van de voetbalwedstrijd die gespeeld werd in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijd vond plaats op 26 augustus 2011 tussen de winnaar van de UEFA Champions League 2010/11; FC Barcelona en de winnaar van de UEFA Europa League 2010/11; FC Porto. Zoals gebruikelijk werd deze wedstrijd aan het begin van het seizoen gespeeld in het Stade Louis II te Monaco.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 2010/11
Supercup voetbal in 2011
UEFA Super Cup
FC Barcelona
FC Porto
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco